RioMar Shopping (Aracaju)
RioMar Shopping (Fortaleza)
RioMar Shopping (Recife)

Desambiguações de shoppings